XXL:

 XXL — стандартное обозначение для указания размера eXtra eXtra Large (очень очень большой). Например, для указания размеров одежды.
 XXL — македонская женская музыкальная группа, созданная специально для участия на конкурсе песни Евровидение 2000.
 «XXL» — песня, записанная французской певицей Милен Фармер.
 XXL — популярный российский мужской журнал.
 XXL — американский журнал о хип-хоп музыке.